Croissy è il nome di diversi comuni francesi:

Croissy-Beaubourg – Senna e Marna
Croissy-sur-Celle – Oise
Croissy-sur-Seine – Yvelines